Tejstymy bezeichnet:
Tejstymy (Kolno) (Teistimmen), Dorf in der polnischen Gemeinde Kolno in der Wojewodschaft Ermland-Masuren
Jezioro Tejstymy (Bössendorfer See), See in der Nähe des Dorfes